23-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил с 11 по 13 марта 1994 года во Дворце спорта Берси в Париже, столице Франции. В соревнованиях приняли участие 500 атлетов из 40 стран Европы. Было разыграно 27 комплектов медалей (14 у мужчин и 13 у женщин).

Медалисты 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 27 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 20 стран-участниц.

Ссылки 
 

1994
Март 1994 года
Спорт во Франции в 1994 году
Международные спортивные соревнования в Париже
Чемпионаты Европы во Франции
Международные соревнования по лёгкой атлетике во Франции
Лёгкая атлетика в помещении